Termite è un termine con vari significati:
Termite  – insetto dell'ordine degli Isotteri
Termìte – categoria di miscele incendiarie

Altri progetti